Kabul, glavni grad Afganistana
 Kabul (rijeka), rijeka u Afganistanu